Vinary kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Vinary  (okres Hradec Králové)
Vinary (okres Ústí nad Orlicí)